Gwardeiskoje (russisch Гвардейское) heißen folgende geographische Objekte: 
 Gwardeiskoje (Kabardino-Balkarien) in der Republik Kabardino-Balkarien, Russland
 Gwardeiskoje (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1946 Mühlhausen, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Gwardeiskoje (Krasnodar) in der Region Krasnodar, Russland
 Gwardeiskoje (Leningrad) in der Oblast Leningrad, Russland
 Gwardeiskoje (Saratow) in der Oblast Saratow, Russland

Siehe auch:
 Hwardijske – ukrainische Entsprechung